«Friend or Foe» — второй сингл с альбома «Dangerous and Moving» группы t.A.T.u., выпущенный в декабре 2005 года.

Партию бас-гитары исполнил известный британский музыкант Стинг. Съёмки видеоклипа прошли в октябре 2005 года в Лос-Анджелесе.

Отзывы 
Мартин Друри с сайта ukmusic.com в рецензии на альбом «Dangerous and Moving» назвал «Friend or Foe» одной из лучших песен на альбоме, отметив «врезающийся в голову» текст и «незабываемую, потрясающую» партию Стинга.

Издания

Европа 
Maxi CD-Single — March 10, 2006
 Friend Or Foe (Single Version)
 Friend Or Foe (L.E.X. Global Oxygen Edit)
 Friend Or Foe (Morel’s Pink Noise Mix)
 Friend Or Foe (CC) (Video)

2-Track Edition
 Friend or foe (Single Version)
 Friend or foe (L.E.X. Global Oxygen Edit)

Франция 
Limited Edition Maxi CD Single — February 6, 2006
 Friend Or Foe (Glam As You Mix By Guéna Lg)
 Friend Or Foe (Lenny Bertoldo Club Mix)
 Friend Or Foe (L.E.X. Massive Dub)
 Friend Or Foe (Morel’S Pink Noise Dub)
 Friend Or Foe (Lenny Bertoldo Dub)

Limited Edition 
L.E.X. Lenny B Promo Mix
 Friend or Foe (L.E.X. Club Mix)
 Friend or Foe (L.E.X. Global Oxygen Mix)
 Friend or Foe (Morel’s Pink Noise Mix)
 Friend or Foe (Lenny B Club Mix)
 Friend or Foe (L.E.X. Massive Club Edit)
 Friend or Foe (L.E.X. Global Oxygen Edit)
 Friend or Foe (Morel’s Pink Noise Radio Edit)
 Friend or Foe (Lenny B Club Radio Edit)
 Friend or Foe (L.E.X. Massive Dub)
 Friend or Foe (Morel’s Pink Noise Dub)
 Friend or Foe (Lenny B Dub)
 Friend or Foe (Glam As You Mix)
 Friend or Foe (Glam As You Radio Mix)

Великобритания 
Maxi CD Single — February 6, 2006
 Friend or Foe (Single Version)
 All About Us (Sunset In Ibiza Radio Mix By Guéna LG)
 Friend or Foe (Morel’s Pink Noise Mix)
 Friend or Foe (Video)

Second Edition
 Friend or Foe (Single Version)
 Not Gonna Get Us (Radio Version)

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте tatu.ru
 Видеоклип на сайте t.A.T.u. Myspace

Синглы 2005 года
Песни по алфавиту
Песни 2005 года
Песни t.A.T.u.